Наталья Витольдовна Горбенко (3 февраля 1970 года, Киев) — советская и украинская фигуристка, чемпионка СССР 1989 года, чемпионка Украины 1992 года, серебряный призёр чемпионата Великобритании 1993 года, чемпионка мира среди юниоров 1986 года в женском одиночном катании. Мастер спорта СССР международного класса.

Наталья Горбенко окончила в 1991 году Киевский государственный институт физкультуры, в 2000 году — Лондонский университет «Гилд Холл». После распада СССР выступала за Украину, а позднее за Великобританию.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1985

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы СССР
Фигуристы Великобритании
Фигуристы Украины